Стенбекк () — шведская фамилия. Известные носители:

 Стенбек, Йозеф (1854—1929) — финский архитектор, инженер.
 Стенбек, Кристина (род. 1977) — шведско-американская предпринимательница.
 Стенбекк, Пер (род. 1941) — финский политик.